Воронцовка — село в Адлерском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края России. Входит в состав Кудепстинского сельского округа.

География 
Село находится в западной части края, в речной долине р. Большая Хоста.

История 
Согласно Закону Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 679-КЗ село Воронцовка вошло в состав образованного муниципального образования город-курорт Сочи.

Население 

 
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 77 % от 130 жителей.

Инфраструктура 
Социальные объекты в населённом пункте отсутствуют.

Туризм 

Имеется Воронцовская система пещера и Воронцовская пещера

Транспорт 
Доступен автомобильный транспорт. Остановка автобусного маршрута 127.

Примечания 

Населённые пункты Адлерского района городского округа Сочи